Albrekt VII av Mecklenburg, född 25 juli 1486, död 5 januari 1547, var hertig av Mecklenburg 1503–1547 (delvis i samregentskap med sina bröder).

Albrekt ingick äktenskap med Anna av Brandenburg, systerdotter till Kristian II, och deltog i förbund med Lübeck i Grevefejden, men råkade senare i spänt förhållande med ledaren, Kristoffer av Oldenburg. Efter nederlaget i slaget vid Öxnebjerg 1535 ledde han Köpenhamns försvar och kapitulerade 1536. Han trädde senare i förbindelse med Nils Dacke, och fortsatte rusta mot de nordiska länderna fram till sin död.

Referenser 

 
 Svensk uppslagsbok, Lund 1929

Personer i Tyskland under 1500-talet
Personer i Tyskland under 1400-talet
Hertigar av Mecklenburg
Huset Mecklenburg
Födda 1486
Avlidna 1547
Män